Осуми может означать:

Топонимы 
 Осуми — историческая провинция Японии;
 Осуми — полуостров в префектуре Кагосима;
 Осуми — острова в северной части архипелага Рюкю;
 Осуми — пролив между островом Кюсю и островами Осуми;
 Осуми — река в Албании;

Персоналии 
 Осуми, Ёсинори (род. 1945) — японский молекулярный биолог.
 Осуми, Минэо (1876—1941) — адмирал Императорского флота Японии.

Другое 
 Осуми — первый японский искусственный спутник Земли.
 Десантные корабли типа «Осуми» — тип десантных кораблей Морских сил самообороны Японии.